De CONCACAF League 2017 was de eerste editie van de CONCACAF League, een jaarlijks voetbaltoernooi voor clubs uit Centraal-Amerika en de Caraïben, georganiseerd door de CONCACAF. Het toernooi vindt plaats van 1 augustus 2017 tot en met 26 oktober 2017. Olimpia plaatste CONCACAF Champions League 2018

Loting

De loting voor de CONCACAF League vond plaats op 31 mei 2017 in de Hilton Airport Hotel in Miami.

Deelnemende teams

Schema
Het schema is als volgt.

Speelschema

Laatste 16

De wedstrijden in de achtste finales vonden plaats van 1 tot 3 augustus en de terugwedstrijden een week later van 8 tot 10 augustus 2017.

|}

Kwartfinale

De wedstrijden in de kwartfinales vonden plaats van 15 tot 17 augustus terwijl de returns een week later plaatsvonden van 22 tot 24 augustus 2017.

|}

Halve finale

|}

Wedstrijden

Finale

|}

Wedstrijden

Topscorers

Zie ook

 CONCACAF Champions League 2018

Referenties

Externe link 
Scotiabank CONCACAF League

Voetbal in 2017
Toernooi van de CONCACAF